Жолто́вський — польське прізвище.

Відомі носії:

 Жолтовський Іван Владиславович (1867, Пінськ — 1959, Москва) — російський архітектор.
 Жолтовський Павло Миколайович (1904, Мислятин — 1986, Москва) — український мистецтвознавець.

Польські прізвища